Véase también Coré (desambiguación)

El término core puede hacer referencia a:
 Core (anatomía).
 Perséfone, un personaje de la mitología griega;
 Coré, personaje bíblico.
 Earl Lemley Core, botánico estadounidense.
 Core bancario.
 Consejo Regional de Chile (CORE).
 Core (San Diego), barrio del centro de San Diego, California.
 Core (álbum), álbum debut de la banda estadounidense Stone Temple Pilots.

Informática
 Multi-core, un tipo de diseño de microprocesador, en la cual múltipleas procesadores coexisten en el mismo chip.
 Intel P8, una arquitectura de procesadores de Intel.
 Core Design, empresa británica de videojuegos.
 C.O.R.E., videojuego.

Véase también